Aktivator steht für:

 Aktivator (Biochemie), eine Verbindung, welche die Aktivität von Enzymen fördert
 Aktivator (Genetik), ein DNS-bindendes Regulator-Protein
 Aktivator (Kieferorthopädie), ein funktionskieferorthopädisches Gerät

Siehe auch:
 Aktivierung